De 5000 meter is een officiële schaatsafstand bij het langebaanschaatsen, en een van de lange afstanden.

Huidige wereldrecords

 Gemiddelde snelheid 5000 meter wereldrecord mannen:  49,743 km/u
 Gemiddelde snelheid 5000 meter wereldrecord vrouwen: 45,111 km/u

De tien snelste 5000 meters

Zie ook
 Ranglijsten schaatsen 5000 meter mannen
 Lijst van schaatsrecords 5000 meter mannen
 Wereldkampioenen schaatsen 5000 meter mannen
 Ranglijsten schaatsen 5000 meter vrouwen
 Lijst van schaatsrecords 5000 meter vrouwen
 Wereldkampioenen schaatsen 5000 meter vrouwen